Aoba ist der Name:

 eines Berges bei Maizuru in Japan
 des Asteroiden (4292) Aoba
 der Insel Ambae bis 1980
 von Stadtteilen der japanischen Städte Yokohama und Sendai
 des Schweren Kreuzers Aoba (Schiff, 1927), Typschiff der Aoba-Klasse

 fiktionaler Charaktere in den japanischen Manga- und Anime-Produktionen:
 Neon Genesis Evangelion 
 Mahoraba
 Captain Tsubasa
 Naruto (Manga)

Aoba ist der Familienname folgender Personen:
 Shōko Aoba († 2012), japanische Musikerin
 Yukihiro Aoba (* 1979), japanischer Fußballspieler